Aigle d'or peut désigner :
 Aigle d'or, une bande dessinée.

L'Aigle d'or peut désigner :
 L'Aigle d'or, une récompense russe de cinéma et de télévision ;
 L'Aigle d'or, un jeu vidéo ;
 L'Aigle d'or, une récompense obtenue après l'accomplissement d'une série de brevets audax.